La cura del tempo – album di Niccolò Fabi del 2003
 La cura del tempo – singolo dei Negramaro del 2021